Borroto ist der Familienname folgender Personen:
 Evelina Borroto (* 1949), kubanische Volleyballspielerin
 Luis Borroto (* 1982), kubanischer Baseballspieler
 Wenceslao Borroto (* 1958), kubanischer Ruderer